Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Pauline Betz e Doris Hart 6-4, 0-6, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1946